Észak- Dél-Korea egyik tartománya, adminisztratív székhelye Andong. A tartomány  megyéjéhez tartozónak vallja a  szigetcsoportot, melyet Japán is magáénak követel. ban található a  templom, mely a Világörökség részét képezi.

 városa 1981-ben tartományi jogot kapott, így nem tartozik a tartomány fennhatósága alá. A tartományi székhely 2016-ig ban volt, majd átkerült Andongba.

Közigazgatása

Galéria

Források

További információk
 

Dél-Korea tartományai